Geografia:
 Pine Ridge (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Pine Ridge (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Pine Ridge (Dakota del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Pine Ridge (Comtat de Citrus), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Pine Ridge (Nebraska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Pine Island Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Pine Ridge at Crestwood, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey

 Altres:
 Reserva índia de Pine Ridge, reserva índia de Dakota del Sud